Arend Friedrich August Wiegmann (1802-1841), een Duits zoöloog
 Marie Wiegmann (1820-1893), een Duitse kunstschilder
 Mary Wigman of Karoline Sofie Marie Wiegmann (1886-1973), een Duits danseres en choreografe
 Rudolf Wiegmann (1804-1865), een Duits architect

Zie ook
 Wigman

Duitse achternaam